Radeke ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Radeke (1924–2017), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Winfried Radeke (* 1940), deutscher Komponist, Kirchenmusiker, Dirigent und Regisseur

Siehe auch:
 Radecke